Ace in the hole (dansk: et es oppe i ærmet) kan henvise til:

Musik 
 Ace in the Hole Band, et backup band til George Strait
 "Ace in the Hole" (Cole Porter sang)
 "Ace in the Hole" (George Strait sang), skrevet af Dennis Adkins
 "Ace in the Hole" en sang af Paul Simon til albummet One-Trick Pony
 "Ace in the Hole" en sang komponeret af James Dempsey og George Mitchell; optaget af Bunk Johnson, Turk Murphy, Bobby Darin & Johnny Mercer, Dave Van Ronk, og andre

Andre 
 Ace in the Hole (film fra 1942) en tegnet kortfilm
 Ace in the Hole (film fra 1951) en film med Kirk Douglas som medvirkende
 Ace in the Hole (antologi) af George R. R. Martin 
 That Old Ace in the Hole, en novelle fra 2002 af Annie Proulx